Бенуа-Мари Ланженьё (; 15 октября 1824, Вильфранш-сюр-Сон, Франция — 1 января 1905, Реймс, Франция) — французский кардинал. Епископ Тарба с 25 июля 1873 по 21 декабря 1874. Архиепископ Реймса с 21 декабря 1874 по 1 января 1905. Кардинал-священник с 7 июня 1886, с титулом церкви Сан-Джованни-а-Порта-Латина с 17 марта 1887.

Биография 
Бенуа-Мари Ланженьё изучал гуманитарные науки в школе Сен-Никола-дю-Шардонне в Париже у Феликса Дюпанлу, и богословие в Сен-Сюльпис.

За 31 год епископства Бенуа-Мари Ланженьё, помимо получения от французского Законодательного собрания ассигнований в размере 2-х млн франков на восстановление Реймского собора, обеспечил для траппистов древнее аббатство Игни, а для ораториан — монастырь Бинсона, а также установил в Шатийоне колоссальную статую папы Урбана.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Франции
Кардиналы Льва XIII
Архиепископы Реймса